Het Streekarchief regio Eindhoven is de voormalige archiefdienst van de regio rond Eindhoven, waarin gemeenten samenwerkten ter behoud van hun archieven. Het streekarchief was gevestigd in de kelder van het Eindhovense stadhuis.

Samen met het Gemeentearchief Helmond en het Streekarchivariaat Peelland ging het Streekarchief regio Eindhoven per 1 januari 2003 op in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Archief in Noord-Brabant